Михалевский (Михалёвский) сельский округ

Московская область 

 Михалёвский сельский округ Воскресенского района (1994—2006)
 Михалёвский сельский округ Лотошинского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Михалёвский сельский округ Угранского района (упразднён)

Тверская область 

 Михалевский сельский округ Ржевского района (до 2005 года)